Příjmení Siostrzonek má více nositelů:

 Jiří Siostrzonek (* 1954), sociolog, vysokoškolský pedagog
 Prokop Siostrzonek (* 1957), římskokatolický duchovní, benediktinský mnich, arciopat břevnovského kláštera

Podobné články
 Petr Sostřonek (* 1960), český fotbalový brankář a trenér